Корписало — финская фамилия. Известные носители:
 Корписало, Йоонас (род. 1994) — финский хоккеист.
 Корписало, Яри (род. 1966) — финский хоккеист.

См. также 
 Корписалово